

Patronyme
 Helmut Oblinger, (1973- ), est un kayakiste autrichien.
 Violetta Oblinger Peters,  (1977- ) est une kayakiste autrichienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme